Weimer ist der Familienname folgender Personen:
 Alois Weimer (1930–2016), deutscher Lehrer und Autor
 August Weimer (1908–1980), deutscher Gewerkschafter und Politiker (CDU)
 Birgitta Weimer (* 1956), deutsche bildende Künstlerin
 Christiane Goetz-Weimer (* 1962), deutsche Verlegerin
 Georg Weimer (1909–1999), deutscher Kommunalpolitiker und ehem. Bürgermeister
 Gerd Weimer (* 1948), deutscher Politiker (SPD)
 Gottfried Weimer (1890–1957), deutscher Politiker (KPD), MdL Sachsen
 Hermann Weimer (1872–1942), deutscher Pädagoge und Psychologe
 Jakob Weimer (1887–1944), deutscher Politiker (SPD)
 Jürgen Weimer (1941–2014), deutscher Komponist und Hochschulrektor
 Karl Weimer (1910–1991), deutscher Radrennfahrer
 Ludwig Weimer (* 1940), deutscher katholischer Theologe und Geistlicher
 Michael Weimer (* 1946), deutscher Fotograf
 Patrick Weimer (* 1977), deutscher Leichtathlet
 Paul K. Weimer (1914–2005), US-amerikanischer Physiker und Erfinder
 Theodor Weimer (* 1959), deutscher Bankmanager
 Tiffany Weimer (* 1983), US-amerikanische Fußballspielerin
 Wilhelm Weimer (1865–1932), deutscher Fotograf 
 Wolfram Weimer (* 1964), deutscher Verleger und Publizist

Weimer ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Weimer (Michigan)
 Weimer (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Weimar (Begriffsklärung)
 Wymer